Ле-Кью (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ланвалле. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22263.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к западу от Парижа, в 36 км северо-западнее Ренна, в 60 км к востоку от Сен-Бриё.

На севере коммуны протекает река Ранс.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 311 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 202 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 148 были экономически активными, 54 — неактивными (показатель активности — 73,3 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 148 активных работали 132 человека (74 мужчины и 58 женщин), безработных было 16 (10 мужчин и 6 женщин). Среди 54 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XIX век)
 Статуя «Богоматерь с младенцем» (XVIII век). Высота — 150 см; дерево. Исторический памятник с 1969 года
 Часовня Тревелёк (XVI век)
  (XV век). Исторический памятник с 1993 года
 Галло-римская вилла недалеко от старого вокзала

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор